Педросо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 19,29 км². Население — 99 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителями города считаются святой Роке и святая дева дель Патросинио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página personal sobre Pedroso

Муниципалитеты Риохи